Qelso egy kitalált bolygó a Dűne-univerzumban. Maga a bolygó a Brian Herbert és Kevin J. Anderson A Dűne homokférgei című könyvben tűnik fel.

Cselekmény 
24 évvel a Káptalanházról való elszökést követően az Ithaca, fedélzetén Duncan Idaho-ghola, Bene Gesserit nővérek, zsidók, Scytale, és mások, megérkezik a bolygóhoz. A nem-hajó szenzorai által feltérképezett bolygó ígéretesnek tűnik, hogy megálljanak. Néhányan, főleg a konzervatívabb nővérek, le akarnak telepedni hogy saját Rendet hozhassanak létre. Mások azon vannak, hogy a titokzatos üldözők (később kiderül, hogy Omnius vezette gépekről van szó) ne kaphassák el az Ithacát és legénységét.

A tanácskozás után jó páran, köztük Stuka, Liet-Kynes, Stilgar gholája, Sheeana, lemennek a bolygóra. Vannak akik rakodóhajókkal igyekeznek feltölteni az Ithaca készleteit, mivel az utóbbi időben történt szabotázs-akcióknak hála a készletek valamelyest megcsappantak. Bolygóra érve Sheeana és kísérői összefutnak néhány emberrel, akik egy rohamosztagnak a tagjai. Stukát megölik, miután közli hogy Bene Gesserit nővér. A rohamosztag tagjai ezek után közlik, hogy pár évvel ezelőtt érkezett hozzájuk néhány nővér pár homokféreggel. A nővérek elengedték a férgeket, mondván, hogy kísérletet csinálnak. Azóta a bolygón alapvető változások indultak be. Kezd az időjárás szeszélyessé válni, a bolygó felszínének kb. a fele sivatagos. Ezek után a helyi lakosságból néhányan úgy látták jobb, hogy ha védekeznek a homokférgek ellen, mielőtt még túl késő lenne.

Liet-Kynes és Stilgar felajánlják a segítségüket, amit végül elfogad a rohamcsapat. Menet közben az Ithaca-val megérkezik Duncan is, lévén, hogy semmi információt nem kapott a bolygón levő társairól. Némi tárgyalás után a zsidók is maradnak a bolygón, kivéve az öreg Rabbit. Egy feltételt szabnak a zsidóknak, hogy dolgozniuk kell, amiért cserébe maradhatnak a bolygón. A hajón levő Bene Gesserit nővéreket nem fogadják be őket mivel a Rendnek köszönhető a bolygó jelenlegi helyzete. Ezek után az Ithaca távozik a bolygóról.

Jegyzetek

Források 
Brian Herbert - Kevin J. Anderson : A Dűne homokférgei

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

Qelso